Onderdistrict in Indonesië
 Talaga (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Talaga (Cikupa), een plaats in het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Talaga (Mancak), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Talaga (Ganding), een plaats in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Talaga (Nonggunong), een plaats in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Talaga (Caringin), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Talaga (Cugenang), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java